Heydərabad kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Golovinovka, ort, Saatly, 
 Heydərabad (kommunhuvudort i Azerbajdzjan), Nachitjevan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar